Äpplet kan avse:
 Mikael ”Äpplet” Appelgren (1961–), bordtennisspelare, se Mikael Appelgren
 Regalskeppet Äpplet (1622) – ett svenskt krigsskepp, sålt 1625
 Regalskeppet Äpplet (1628) – ett svenskt stort örlogsfartyg byggt 1628
 Regalskeppet Riksäpplet – ett svenskt örlogsfartyg som sjösattes 1661
 Äpplet – ett uppslagsverk utgivet 1961–1967, se Bonniers Lexikon
 Äpplet – tidskrift om skolan som utgavs 1981–1991, se Arne Helldén